Pere Fontàs i Puig, (Amer, 1932–2002), compositor de sardanes.
 Andreu Fontàs i Prat (Banyoles, 1989), jugador de futbol.